Ångsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ångsjön (Kärrbo socken, Västmanland), sjö i Västerås kommun,  (21,5 ha)
Ångsjön (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (48,9 ha)
Ångsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun, 
Ångsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (1,06 km²)
Ångsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (21,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn